Дмитрівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Дмитрівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Дмитрівська волость — Бердянського повіту Таврійської губернії;
 Дмитрівська волость — Дніпровського повіту Таврійської губернії;
 Дмитрівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;
 Дмитрівська волость — Конотопського повіту Чернігівської губернії.